Вильям Нюландер:
* Нюландер, Вильям (1822—1899) — финский ботаник и энтомолог.
 Нюландер, Вильям (род. 1996) — шведский хоккеист, нападающий. Брат Александра Нюландера, сын Микаэля Нюландера.